Parten steht für:
 Parten (Gemeinde Reingers), Ortsteil von Reingers, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Parten, Teile einer Reederei; siehe Partenreederei

Parten ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Parten (* 1938), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Part